Max Headroom (personage)
 Max Headroom (televisieserie) (1987-1988)
 Max Headroom-incident (1987)
 Max Headroom (computerspel) (1986)